Sportief Rotselaar is een Belgische voetbalclub uit Rotselaar. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 6909 en heeft geel en blauw als kleuren. De club speelde in haar bestaan tien seizoenen in de nationale reeksen, waaronder een seizoen op het tweede niveau.

Geschiedenis 
De club sloot zich als Voetbalclub Rotselaar halverwege de jaren 60 aan bij de Belgische Voetbalbond en ging er van start in de provinciale reeksen.

De club maakt vlug opmars en reeds in 1973 bereikte men voor het eerst de nationale Vierde Klasse. VC Rotselaar werd er dat eerste seizoen al meteen tweede in zijn reeks, na Stade Leuven en mocht mee promoveren naar Derde Klasse. Ook daar bleef de club het goed doen en Rotselaar eindigde er zijn eerste seizoen meteen als vierde. De club bleef een van de beteren in Derde Klasse en werd er uiteindelijk in 1978 reekswinnaar.

Het jonge VC Rotselaar zette zo zijn opmars door en stootte door naar Tweede Klasse. Daar kende men echter minder succes. Rotselaar eindigde er zijn eerste seizoen als voorlaatste en zakte na een seizoen terug naar Derde Klasse. Rotselaar kon zich nog even handhaven in Derde Klasse, maar ging ook daar achteruit, tot men er in 1982 afgetekend laatste eindigde en degradeerde naar Vierde Klasse. Het verval zette zich ook daar verder. Rotselaar eindigde er immers meteen als op twee na laatste en zakte in 1983 direct verder naar Eerste Provinciale.

Na een snelle opmars kende de club zo ook een snelle terugval en verdween na tien jaar nationaal voetbal weer in de provinciale reeksen. De club kon niet meer terugkeren in de nationale reeksen en zakte de volgende jaren verder weg naar de lagere provinciale reeksen. In 1994 werd de clubnaam Sportief Rotselaar. De club zou in de provinciale reeksen zelfs een tijd wegzakken tot in Vierde Provinciale, het allerlaagste niveau.
Waarna ze terug kampioen speelden in 4de provinciale en in het seizoen van 2015-2016 weer de titel haalde en zo terug in 2de provinciale spelen.

Resultaten

Externe links 
 http://www.sportiefrotselaar.be/

Rotselaar
Sport in Rotselaar
Sportvereniging in Vlaams-Brabant